Круз Верде има више значења:

 Круз Верде (Парас), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Круз Верде (Рајон), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Круз Верде (Тила), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Круз Верде (Виљафлорес), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Круз Верде (Мадера), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Круз Верде (Сан Фелипе), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Круз Верде (Алкозаука де Гереро), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Круз Верде (Маркелија), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Круз Верде (Кочоапа ел Гранде), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Круз Верде (Илијатенко), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Круз Верде, Темпалавако (Калнали), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Круз Верде (Маскота), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Круз Верде, Куататапаско (Уизилак), насеље у савезној држави Морелос у Мексику
 Круз Верде (Грал. Теран), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Круз Верде (Лос Рамонес), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Круз Верде (Сан Себастијан Текомастлавака), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Круз Верде (Ахалпан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Круз Верде (Чијаутла), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Круз Верде (Уејтамалко), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Круз Верде (Николас Браво), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Круз Верде (Палмар де Браво), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Круз Верде (Кимистлан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Круз Верде, Терсера Сексион Круз Верде (Сан Педро Јелоистлавака), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Круз Верде (Тенампулко), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Круз Верде (Пинал де Амолес), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Круз Верде (Етчохоа), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Круз Верде (Тула), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Круз Верде (Викторија), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Круз Верде, Ранчо Синехетико (Тласко), насеље у савезној држави Тласкала у Мексику
 Круз Верде (Акахете), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Круз Верде (Алтотонга), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Круз Верде (Атојак), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Круз Верде (Ајавалулко), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Круз Верде (Калкавалко), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Круз Верде (Коскоматепек), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Круз Верде (Којутла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Круз Верде (Чиконкијако), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Круз Верде (Чиконтепек), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Круз Верде (Истакзокитлан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Круз Верде (Манлио Фабио Алтамирано), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Круз Верде (Мартинез де ла Торе), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Круз Верде (Папантла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Круз Верде (Лос Рејес), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Круз Верде (Томатлан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Круз Верде (Тонајан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Круз Верде (Какалчен), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику
 Круз Верде (Табаско), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику